Terechowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Jurjewna Terechowa (* 1987), russische Fußballspielerin
 Margarita Borissowna Terechowa (* 1942), russische Schauspielerin